

Persone
Robson de Souza Santos – meglio noto come Robinho – è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante.

Robinho può riferirsi anche allo pseudonimo di:
Edelson Robson dos Santos– giocatore di calcio a 5 brasiliano.
Robert Brito Luciano – calciatore brasiliano nato nel 1987.
Róbson Michael Signorini – calciatore brasiliano nato nel 1987.
Francisco Wellington Barbosa de Lisboa – calciatore brasiliano nato nel 1995.
Ricardo Alexandre Ribeiro Vieira – calciatore portoghese nato nel 1997.
Robson José Brilhante Martins – calciatore brasiliano nato nel 1998.